Nordschwaben bezeichnet

 das Gebiet aus dem Landkreis Dillingen an der Donau und dem Landkreis Donau-Ries im Norden von Bayerisch-Schwaben, siehe Nordschwaben (Bayern)
 einen Stadtteil der Stadt Rheinfelden im südbadischen Landkreis Lörrach, siehe Nordschwaben (Rheinfelden)
 einen germanischen Stamm, der im Frühmittelalter zwischen Harz und Elbe im heutigen Sachsen-Anhalt siedelte, siehe Nordsuaven und Warnen